Les Jeunes Loups peut faire référence à :

Cinéma 
 Les Jeunes Loups (), un film américain réalisé par Michael Anderson en 1960
 Les Jeunes Loups, un film français réalisé par Marcel Carné en 1968

Télévision 
 Les Jeunes Loups, une série télévisée québécoise diffusée TVA entre 2014 et 2016.